Ignacy Ludwik Jabłkowski (????) – rotmistrz
 Józef Jabłkowski (1817-1889) – przedsiębiorca
 Piotr Jabłkowski (ur. 1958) – szpadzista
 Wojciech Jabłkowski (1885-1906) – rzemieślnik

Polskie nazwiska